Троицкий камерный хор (полное название: Камерный хор Городского дома ученых г. Троицка) — один из ведущих творческих коллективов города Троицка Московской области (с 2012 года Троицк вошел в «Новую Москву»), народный коллектив (1987), лауреат международных и всероссийских конкурсов (1988—2007).

История 
Троицкий камерный хор был основан в 1978 году при Доме учёных г. Троицка. Его первым руководителем была Ирина Магдевич. В состав хора входили главным сотрудники институтов города: ученые, инженеры, конструкторы. Коллектив с успехом выступал на концертных площадках г. Троицка и Московской области.

В марте 1987 года хор возглавил выпускник Московской государственной консерватории Илья Вашерук. В коллектив хора влились музыканты-педагоги музыкальных школ г. Троицка, что позволило усилить репертуар более сложными произведениями — лучшими образцами российских и зарубежных хоровых партитур, обработками народных песен.

В ноябре 1987 года хору было присвоено звание Народного коллектива.

За последующие 10 лет коллектив неоднократно выступал на сценах Москвы и Подмосковья, принимал участие в российских и международных конкурсах, выезжал в заграничные гастроли, записал свой первый компакт-диск.

В марте 2001 года коллектив возглавил Алексей Малый, выпускник Российской Академии музыки, лауреат Всероссийского конкурса хоровых дирижеров. Под его руководством хор получил новый качественный импульс в развитии, поднявшись в своем звучании до уровня профессионального коллектива. За эти годы хор побывал с гастрольными поездками в Японии, Швеции, Италии, Болгарии, принял участие во всероссийских и международных конкурсах, выпустил еще 3 компакт-диска.
Хор активно сотрудничает с современными композиторами, которые пишут произведения специально для коллектива. В частности, многолетнее творческое содружество связывает Троицкий камерный хор с вологодским композитором Михаилом Гоголиным, а также с болгарским композитором Георгием Поповым.

Руководители и хормейстеры 
Дирижеры
 1978—1987 Ирина Магдевич
 1987—2000 Илья Вашерук
 2001 — 2019 Алексей Малый
Хормейстеры
 2001—2006 Денис Анзигитов
 2006—2010 Артем Павлов
 2010 — 2018 Анастасия Браудо

Репертуар 
В репертуар коллектива входят авторские произведения духовной и светской музыки, академические обработки народных песен, эстрадные произведения в переложении для хора а-капелла.

С полным перечнем произведений, исполняемых коллективом, можно познакомиться в соответствующем разделе сайта хора.

Участие в фестивалях и конкурсах 
За годы своей творческой деятельности Троицкий Камерный Хор принимал участие в большом количестве различных хоровых мероприятиях. Ниже перечислены немногие из них, но наиболее значимые для коллектива:
 Международный фестиваль православной музыки «Св. Богородице — достойно есть» (2004—2016)
 Международный Фестиваль Chorus Inside (2008)
 Проект «ХОРОВОЙ ЭКСПРЕСС» Москва-Вологда-Ярославль (2015)

Записи коллектива 
За время своего существования хор выпустил 4 компакт-диска:

 «Избранные хоровые произведения» (1998)
 «От сердца к сердцу» (2000)
 «Русская духовная музыка» (2004)
 «Духовная музыка XXI века» (2006)

На дисках представлены произведения духовной и светской музыки, народные песни.
На странице коллектива можно ознакомиться с произведениями, записанными хором.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Троицкого камерного хора,
 Малый Алексей Викторович, биография на сайте Российской Академии музыки им. Гнесиных. Сохраненная копия биографии
 Статья о 5-м Открытом хоровом фестивале «Подмосковные вечера», организатором которого является Троицкий Камерный Хор.
 Официальный сайт Международного фестиваля православной музыки «Св. Богородице — достойно есть», Поморие, Болгария. Ссылка на последнюю [http://orthodoxvoices.org/site/wp-content/uploads/2017/01/BOOK_2016.pdf брошюру Фестиваля 2016.
 Ссылка на последнюю брошюру Фестиваля 2016, где отмечено в том числе участие Троицкого Камерного Хора в период с 2004 по 2016 годы.
Троицкий камерный хор - Specialradio.ru - 2017

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Камерные хоры России
Музыкальные коллективы по алфавиту